I comuni della Valle d'Aosta sono i comuni italiani presenti nella regione Valle d'Aosta. Sono 74 e sono così suddivisi (dal censimento del 2011):

Lista

Note 

Valle d'Aosta